Флаг муниципального образования «Сенгиле́евский район» Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 27 сентября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3084.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Сенгилеевский район“ представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к его длине 2:3, воспроизводящее композицию герба МО „Сенгилеевский район“ в золотом, красном и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «Вся часть щита золотая. В золотом поле — две червлёные (красные) с зелёными прожилками тыквы со скрещёнными зелёными черенками с зелёными листьями».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба муниципального образования «Сенгилеевский район».

Герб муниципального образования «Сенгилеевский район» представляет собой исторический герб Сенгилея, Высочайше утверждённый , подлинное описание которого гласит: «В верхней части щита герб Симбирский. В нижней — две большия тыквы с ветвями в серебряном поле, означая изобилие сего рода плода».

История 
Первый флаг муниципального образования «Сенгилеевский район» был утверждён 22 марта 2006 года решением Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» № 19.

Описание флага гласило: «Флаг муниципального образования „Сенгилеевский район“ представляет собой прямоугольное полотнище из двух горизонтальных полос: верхней — лазоревого цвета, нижней — белого цвета. Соотношение ширины флага к его длине 2:3».

27 сентября 2006 года, решением Совета депутатов муниципального образования «Сенгилеевский район» № 101, на основании письма Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 7 августа 2006 года № А62-2-315, был утверждён ныне действующий флаг муниципального образования.

См. также

Примечания